Hey Baby est une chanson de No Doubt.
 Hey Baby est une chanson de Melleefresh et Deadmau5.
 Hey Baby est une chanson de Jimi Hendrix.
 Heyy Babyy est un film de Bollywood.
 Hey! Baby est une chanson de Bruce Channel enregistrée en 1961.
 Hey Baby est aussi le nom de monoplages composés par J.J. Cale.
 Hey Baby (Drop It to the Floor) est une chanson du rappeur Pitbull.

Homonymie de titre